Nallur (Jaffna), suburbi de Jaffna (Sri Lanka), antiga capital del regne de Jaffna
 Nallur (Telangana), població del mandal de Balkonda, districte de Nizamabad, a Telangana, Índia
 Nallur, Kanyakumari, població al districte de Kanniyakumari de Tamil Nadu, Índia
 Nallur, Tirunelveli, població al districte de Tirunelveli de Tamil Nadu, Índia
 Nallur, Tirupur, municipalitat del districte de Tirupur a Tamil Nadu, Índia
 Nallur, Chennai, població del districte de Kanchipuram a Tamil Nadu, India
 South Nallur, població al districte de Coimbatore a Tamil Nadu, Índia